Hemsworth bezeichnet:
 Hemsworth (Dorset), Ort in der Grafschaft Dorset, England
 Hemsworth (West Yorkshire), Ort in der Grafschaft West Yorkshire, England
 Hemsworth (Sheffield), Stadtbezirk von Sheffield, South Yorkshire, England
 Hemsworth (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus

Hemsworth ist der Name folgender Personen:
 Chris Hemsworth (* 1983), australischer Schauspieler
 Gerard Hemsworth (* 1945), britischer Künstler
 Liam Hemsworth (* 1990), australischer Schauspieler
 Luke Hemsworth (* 1981), australischer Schauspieler
 Wade Hemsworth (1916–2002), kanadischer Folk-Musiker und Singer-Songwriter